

Cinema 
 Patience – film del 1920 diretto da Felix Basch e Paul Leni
 Patience – film tv del 1995 diretto da Cameron Kirkpatrick
 Patience (After Sebald) – film del 2012 diretto da Grant Gee

Musica 
 Patience – operetta in due atti, con musiche di Arthur Sullivan e libretto di W. S. Gilbert
 Patience – album di Peter Hammill del 1983
 Patience – singolo dei Guns N' Roses del 1988, dall'album G N' R Lies
 Patience – album di George Michael del 2004
 Patience – singolo dei Take That del 2006, dall'album Beautiful World
 Patience (After Sebald) – album di The Caretaker del 2012, colonna sonora dell'omonimo film diretto da Grant Gee
Patience – singolo di KSI del 2021, dall'album All Over the Place.

Persone 
 Olivier Patience – tennista francese